Multiplan steht für:
 Microsoft Multiplan, ein Tabellenkalkulationsprogramm
 Multiplan (Unternehmen), ein brasilianisches Immobilienunternehmen